Красовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Красовщина — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Красовщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Красовщина — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Красовщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Красовщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.